Темаскалес има више значења:

 Темаскалес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Темаскалес, Ел Хакал (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Темаскалес, Бељотал Лома де ен Медио (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Темаскалес (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Темаскалес (Авазотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Темаскалес (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Темаскалес (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Темаскалес (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику